Adam og Eva er navnene på de to første mennesker, Adam og Eva, der omtales i Skabelsesberetningen i Bibelen og beskrivelsen af Adam og Evas liv.

Adam og Eva kan også henvise til:
 Adam og Eva (film) – dansk film fra 1953, skrevet og instrueret af Erik Balling
 Adam og Eva (Lost) – to skeletter i tv-serien Lost
 Adam og Eva - dansk dokumentarfilm fra 2009 instrueret af Camilla Magid som en del af serien Climaniacs